Alexandra « Alex » Taylor est un personnage de fiction de la série New York 911 incarnée par Amy Carlson.

Biographie de fiction 
Sa première apparition se fait dans la seconde saison (épisode Un retour prématuré). Elle est issue d'une famille de pompiers. Son frère aîné, Adam, vit à Houston. Il est infirmier et homosexuel.

Alex est pompier mais elle a débuté chez les secouristes, pour lequel elle retrouve un de ses amis, Monte « Doc » Parker (incarné par Michael Beach)

Elle vient de la  et elle a intégré la  elle a été agressée sexuellement par un de ses collègues.

Son père, un capitaine d'une caserne de pompiers, a disparu dans l'effondrement des tours du World Trade Center. 
Son corps a été retrouvé Deux cent trente-trois jours après (3-20).

Étant donné qu'elle a une formation de secouriste et à la suite des attentats, elle devient la coéquipière de Carlos Nieto (incarné par Anthony Ruivivar), quand Kim Zambrano reprend du service aux côtés de « Doc », après une tentative de suicide. 

Elle fait ensuite équipe avec Kim, qui a été déclarée apte à reprendre le service chez les pompiers-secouristes.

Après une brève amourette avec Bobby Caffey, elle est sortie avec Ty Davis (incarné par Coby Bell) mais elle a rompu quand celui-ci l'a présenté à sa mère comme étant une collègue et non sa petite amie.
Alex Taylor est tuée dans l'explosion d'une voiture dans Le Prix de la noblesse (4-22). Ses cendres sont jetées à la mer face à la statue de la liberté depuis un bateau des pompiers.

« Doc », ne s'étant pas remis de sa mort, commencera à « péter les plombs » dans la cinquième saison.

Source 

Personnage de New York 911
Pompier de fiction
Professionnel de la santé de fiction